Полетайки — деревня в Тонкинском районе Нижегородской области.
 Полетайки — посёлок в Шахунском районе Нижегородской области.
 Полетайки — деревня в Шахунском районе Нижегородской области